

Mathématiques 
 Théorie Dempster-Shafer, théorie mathématique.

Patronyme 

 Al Dempster (1911-2001), artiste américain de décors pour l'animation ;
 Charles Edward Dempster (1839-1907), explorateur et homme politique australien ;
 Ryan Dempster (1977-), joueur canadien de baseball ;
 Thomas Dempster (1579–1625 ), savant écossais ;
 Zakkari Dempster (1987-), coureur cycliste australien

Toponyme 

 Dempster-Skokie, station aérienne du métro de Chicago ;
 Dempster, ancien nom de la station Skokie du métro de Chicago ;
 Dempster, une station aérienne de la ligne mauve du métro de Chicago ;
 Dempster Highway, route canadienne du Yukon.